Ji'an Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ji'an, stad på prefekturnivå, Jiangxi, 
 Ji'an, Tonghua, stad på häradsnivå, Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar